Kerchove ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles de Kerchove (* 1956), belgischer Politiker und Diplomat
 Nicole van de Kerchove (1945–2008), französische Pianistin und Autorin

Siehe auch:
 Kerchove de Denterghem